Защитник може да се отнася за:
 защитник в правото – упълномощено лице в защита на обвиняем
 защитник във футбола – играч между полузащитниците и своята врата
 защитник на Дхарма – понятие в будизма